Este é um índice de listas de armas.

Lista de armas por conflito ou período de tempo 
Lista de armas de combate pré-modernas
Lista de navios da Segunda Guerra Mundial
Lista de armas medievais
Lista de armas na Guerra Civil Americana
Lista de armas da Primeira Guerra Mundial
Lista de armas da Segunda Guerra Mundial
Lista de armas da Guerra da Coreia
Lista de armas da Guerra do Vietnã

Lista de armas por tipo
Lista de armas de aviões
Lista de armas antiaéreas
Lista de artilharia
Lista de lança-chamas
Lista de armas de fogo
Lista de armas de fogo bullpup
Lista de fuzis de assalto
Lista de fuzis de batalha
Lista de armas de fogo de múltiplos barris
Lista de pistolas
Lista de submetralhadoras
Lista de carabinas
Lista de espingardas
Lista de fuzis de precisão
Lista de metralhadoras
Lista de canhões sem recuo
Lista de lançadores de granadas
Lista de armas de fogo blow-forward
Lista de armas de fogo com atraso de blowback
Lista de armas de artes marciais
 Listas de espadas
Lista de armas de combate pré-modernas
Lista de mísseis
Listas de foguetes
Lista de armas nucleares
Lista de torpedos por nome

Listas de armas por país 
Lista de artilharia por país
Lista de armas individuais das Forças Armadas dos Estados Unidos
Lista de armas do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos
Lista de fuzis de serviço

Listas de itens relacionados a armas 
Lista de aviões
Listas de veículos blindados de combate
Lista de cartuchos de pistola
Lista de cartuchos de fuzil

Ver também 
Blindagem

Armas